Guglielmo Federico di Nassau-Dietz (1613-1664) – conte (e dal 1654 principe imperiale) di Nassau-Dietz, statolder di Frisia, Groninga e Drenthe
 Federico Guglielmo di Nassau-Weilburg (1768-1816) – principe di Nassau-Weilburg